Нэнси Грин (; , Оттава) — канадская горнолыжница, выступавшая в 1960-х годах. Олимпийская чемпионка, чемпионка мира, первая в истории обладательница Кубка мира. Член канадского Сената.

Карьера 
Нэнси Грин родилась в 1943 году в штате Онтарио, но в трёхлетнем возрасте её родители переехали в гористую Британскую Колумбию, где Нэнси и стала заниматься горными лыжами.

В 1960 году в американском Скво-Вэлли дебютировала на Олимпийских играх, где выступила во всех трёх видах программы, но высоких результатов не показала (лучший результат — 22-е место в скоростном спуске). На чемпионате мира 1962 года в Шамони показала пятый результат в скоростном спуске.

На Олимпийских играх в Инсбруке канадская спортсменка также выступала во всех видах программы и вновь показала лучший результат в скоростном спуске, финишировав седьмой.

В 1967 году был учреждён горнолыжный Кубок мира. В первом сезоне, состоявшем из шестнадцати стартов, Грин выиграла семь этапов и стала первой в истории обладательницей Кубка мира. Через год, в сезоне 1968 года, канадка вновь одержала семь побед и защитила звание победительницы общего зачёта.

В том же году на Олимпиаде в Гренобле Нэнси Грин выиграла золотую медаль в гигантском слаломе, стала второй в слаломе, а в скоростном спуске замкнула десятку сильнейших. Также по итогам Игр канадская спортсменка получила звание чемпионки мира в комбинации, которая не входила в олимпийскую программу и не проводилась в качестве отдельной гонки (учитывались результаты, показанные спортсменами в слаломе и скоростном спуске).

После олимпийского триумфа Нэнси Грин приняла решение завершить спортивную карьеру. С 1968 по 1973 года была тренером горнолыжной сборной Канады. После ухода с этого поста занималась популяризацией спорта, сотрудничала с различными спортивными компаниями.

В 1994 году возглавила горнолыжный курорт Сан Пикс в Британской Колумбии.

В 2009 году премьер-министром Канады Харпером была назначена сенатором от Консервативной партии.

12 февраля 2010 года во время открытия Игр в Ванкувере Нэнси Грин вместе с хоккеистом Уэйном Гретцки, конькобежкой Катрионой Лемэй-Доан и баскетболистом Стивом Нэшем участвовала в церемонии зажжения Олимпийского огня.

Примечания

Ссылки 
 
 

Горнолыжники Канады
Олимпийские чемпионы от Канады
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1968 года
Олимпийские чемпионы по горнолыжному спорту
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1968 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1960 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1964 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1968 года
Чемпионы мира по горнолыжному спорту
Сенаторы Канады от Британской Колумбии
Сенаторы Канады от Консервативной партии Канады
Женщины-политики Канады
Аллея славы Канады